Ге́ндерный надзо́р (англ. gender policing) — это принуждение людей к следованию гендерным нормам, к проявлению принятого в обществе гендерного выражения, навязывание гендерных установок. Прежде всего, с гендерным надзором сталкиваются гендерно-неконформные и трансгендерные люди при наличии в обществе бинарной гендерной системы. Он играет большую роль в школьной травле. Гендерный надзор является весьма нормализованным явлением, так как связан с доминирующими в обществе установками, в частности, с гегемонной маскулинностью. Вместе с тем, научные исследования показывают его негативное влияние на психическое здоровье.

Суть явления 
С гендерным надзором могут сталкиваться представители любой социальной группы, но не в равной степени.

Гендерному надзору часто подвергают родители своих детей. Нередки бывают случаи, когда мальчик, проявляющий фемининное гендерное выражение, сталкивается с требованиями от своих родителей прекратить подобное поведение. Примером гендерного надзора в отношении мальчиков является родительский запрет на ношение платья. Иногда родители даже позволяют себе применять насилие к мальчикам по причине проявления ими фемининного гендерного выражения. Также гендерный надзор играет большую роль в школьной травле.

Гендерный надзор в обществах, в которых действует бинарная гендерная система, связан с ней, поскольку в неё не вписываются гендерно-неконформные и трансгендерные люди. Контролирование гендерного поведения мальчиков связано также с установками гегемонной маскулинности.

Социолог Джоэль Миттлман отмечает, что в даже в наименее гомофобных регионах США многие подростки, в том числе поддерживающие юридические права ЛГБТ-персон, подвергают гендерно-неконформных сверстников гендерному надзору. Жертвами травли по причине гендерной неконформности становятся в первую очередь подростки с приписанным при рождении мужским полом.

Согласно Р. Э. Хоскин, как гендерный надзор часто функционирует фэмфобия (англ. femmephobia) — вид дискриминации и угнетения по отношению к людям с фемининным гендерным выражением. Фэмфобия устанавливает для женщин узкие правила «идеальной фемининности», которая в любом случае, однако, будут рассматриваться как уступающая маскулинности.

Влияние на психику 
Исследования показывают негативное влияние гендерного надзора на ментальное здоровье, вне зависимости от того, осуществлялся он через физическое насилие или нет. Так, согласно исследованию мужчин, принадлежащих к секс-меньшинствам, те мужчины, чьи родители требовали в детстве прекратить вести себя женственно, имели более высокие показатели депрессии, тревоги, алкоголизма. В настоящее время влияние гендерного надзора на психику цисгендерных мальчиков исследовано лучше, чем его влияние на психику других детей.

 связывает с гендерным надзором явление, когда мужчины и лица, которым был приписан при рождении мужской пол, испытывают сексуальное возбуждение от фантазий о феминизации своего тела или надевания женской одежды (фантазии женского/фемининного воплощения, фетишистский трансвестизм, аутогинефилия). По её мнению, гендерный надзор оказывает влияние на формирование такого рода фантазий и этим объясняется, наряду с большей сексуализацией фемининности, то, почему у транс-женщин и трансфеминных персон такого рода фантазии проявляются чаще, чем аналогичные сексуальные фантазии о мужском/маскулинном воплощении у транс-мужчин и трансмаскулинных персон.

Примечания

Дополнительная литература 
 Hoskin R. A. Femmephobia: The role of anti-femininity and gender policing in LGBTQ+ people’s experiences of discrimination // Sex Roles. — 2019. — Т. 81. — №. 11. — С. 686—703.
 Bahreini R. From perversion to pathology: discourses and practices of gender policing in the Islamic Republic of Iran // Muslim World Journal of Human Rights. — 2009. — Т. 5. — №. 1.
 Hall S. F., DeLaney M. J. A trauma-informed exploration of the mental health and community support experiences of transgender and gender-expansive adults // Journal of Homosexuality. — 2021. — Т. 68. — №. 8. — С. 1278—1297.
 Haynes R. Bisexual Jurisprudence: A Tripolar Approach to Law and Society. — 1998.
 Lester T. Protecting the Gender Nonconformist from the Gender Police-Why the Harassment of Gays and Other Gender Nonconformists Is a Form of Sex Discrimination in Light of the Supreme Court’s Decision in Oncale v. Sundowner // NML Rev. — 1999. — Т. 29. — С. 89.
Гендерные роли